Нижняя Ищередь — село в Кораблинском районе Рязанской области, входит в состав Пустотинского сельского поселения.

Географическое положение 
Расстояние от Рязани до Нижней Ищереди составляет около 100 км. В 3 км от Нижней Ищереди расположена деревня Верхняя Ищередь. Рядом хвойный лес.

История 
Деревянная Крестовоздвиженская церковь с таковой же колокольней в Ищерди построена была в 1899 году тщанием прихожан и доброхотных жертвователей.

В XIX — начале XX века это село входило в состав Пустотинской волости Ряжского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 96 дворов.

С 1929 года село являлось центром Нижне-Ищередского сельсовета Кораблинского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — центр Пустотинского сельского поселения.

Население

Известные люди 
В Нижней Ищереди в семье сельского учителя родился Герой Советского Союза Галкин Павел Алексеевич.

Примечания 

Населённые пункты Кораблинского района